Войско польское — неофициальное обозначение польских вооружённых формирований, которые организовывали этнические поляки на протяжении истории.

Примеры 
 Военное дело в Речи Посполитой
 Кварцяное войско
 Компутовое войско
 Посполитое рушение
 Оборона поточная
 Коронная армия
 Армия Великого княжества Литовского
 Войско Тадеуша Косцюшки
 Армия герцогства Варшавского
 Армия царства Польского
 Польские легионы
 Байоннцы
 Польские части в России (1914—1920)
 Великопольская армия
 Польская военная организация
 Польская военная организация Верхней Силезии
 Армия Королевства Польского (Королевство Польское (1916—1918))
 Польский вспомогательный корпус
 Голубая армия
 Войско польское (1918—1939)
 Армия Людова
 Армия Крайова
 Народное Войско Польское
 Вооружённые силы Польши (с 1989)

Вооружённые силы Польши